Polska Księga Rodowodowa – rejestr psów rasowych prowadzony przez Związek Kynologiczny w Polsce
 Kinaza białkowa R – od ang. Protein Kinase R
 Reakcja Pausona–Khanda – z ang. Pauson–Khand Reaction
 Keratektomia fotorefrakcyjna – z ang. Photorefractive keratectomy
 rupia pakistańska według nomenklatury ISO 4217
 kod lotniska Pokhara wg nomenklatury IATA